Les Postumii Alb(in)i sont les patriciens romains membres d'une branche de la gens des Postumii. Ils occupent de hautes magistratures tout au long de la République.

Le cognomen Alb(in)us peut signifier que cette branche est originaire d'Albe-la-Longue. Lagnomen (In)Regillensis provient du nom du lac Régille près duquel le dictateur Aulus Postumius Albus défait les Latins d'Octavius Mamilius et de Tarquin le Superbe. À la suite de ce triomphe, il reçoit le surnom de (In)Regillensis, que gardent ces descendants en plus du cognomen Alb(in)us.

Principaux membres 
 Aulus Postumius Albus Regillensis, consul en 496  et dictateur en 499 ou 496 
 Spurius Postumius Albus Regillensis, fils du précédent, consul en 466 et décemvir en 451 
 Spurius Postumius Albus Regillensis, fils du précédent, tribun consulaire en 432 
 Aulus Postumius Albus Regillensis, oncle du précédent, consul en 464 
 Marcus Postumius Albinus Regillensis, tribun consulaire en 426 et 403 
 Publius Postumius Albinus Regillensis (†414 ), tribun consulaire en 414 

 Aulus Postumius Albinus Regillensis, tribun consulaire en 397 et 381 
 Spurius Postumius Albinus Regillensis, tribun consulaire en 394  et peut-être censeur en 380 
 Lucius Postumius Albinus Regillensis, tribun consulaire en 389 et 381 
 ? Postumius Albus Inregillensis Albinus, censeur en 366 
 Spurius Postumius Albinus Caudinus, consul en 334 et 321 , maître de cavalerie en 327  et censeur en 332 

 Lucius Postumius Albinus, rex sacrorum en 275 
 Aulus Postumius Albinus, fils du précédent
 Aulus Postumius Albinus, fils du précédent, consul en 242  et censeur en 234 
 Lucius Postumius Albinus (†215 ), fils du précédent, consul en 234, 229 et 215 
 Spurius Postumius Albinus, fils du précédent, consul en 186 
 Lucius Postumius Albinus (†154 ), fils du précédent, consul en 154 
 Spurius Postumius Albinus, frère du consul de 234
 Spurius Postumius Albinus, fils du précédent
 Spurius Postumius Albinus Magnus, fils du précédent, consul en 148 
 Spurius Postumius Albinus, fils du précédent, consul en 110 
 Aulus Postumius Albinus, frère et légat du précédent.
 Aulus Postumius Albinus, peut-être fils du précédent, consul en 99 
 Aulus Postumius Albinus, frère du consul de 234
 Lucius Postumius Albinus, fils du précédent, consul en 173 
 Spurius Postumius Albinus Paullulus, frère du précédent, consul en 174 
 Aulus Postumius Albinus Luscus, frère du précédent, consul en 180 et censeur en 174 
 Aulus Postumius Albinus, fils du précédent, consul en 151